Натуральне число 546
 546 рік до нашої ери
 546 рік нашої ери